Le régiment de Hainault est un régiment d’infanterie du Royaume de France créé en 1684 et licencié en 1762.

Création et différentes dénominations 
  : création du régiment de Hainault, au nom de cette province
  : licencié

Colonels et mestres de camp 
  : Nicolas Simon Arnault, marquis de Pomponne, brigadier le , † 
 1692 : 
  : Henri Antoine de Ricouard, comte d’Hérouville, brigadier le , maréchal de camp le , † 
  : Florent Claude du Châtelet-Lomont, marquis du Châtelet, brigadier le , maréchal de camp le , lieutenant général le 
  : Marc Antoine, marquis de Custine, déclaré brigadier en  par brevet du  mai, déclaré maréchal de camp en  par brevet du , † 
 1743 : prince de Craon, † 1745
  : Antoine Adrien Charles, comte de Grammont, fils du précédent, brigadier le , maréchal de camp le , † 
  : Jean-Baptiste François Colbert de Croissy, marquis de Sablé, brigadier le , déclaré maréchal de camp en  par brevet expédié le

Historique des garnisons, combats et batailles du régiment 
  : renforcé par incorporation du régiment des Landes

Drapeaux 
3 drapeaux dont un blanc Colonel, et 2 d’Ordonnance, « bleux & aurores en pointe dans les quarrez par oppoſition, & croix blanches ».

Habillement

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 Chronologie historique-militaire, par M. Pinard, tomes 5, 7 et 8, Paris 1762, 1764 et 1778

Unité militaire française de la guerre de la Ligue d'Augsbourg
Unité militaire française de la guerre de Succession d'Espagne
Unité militaire française de la guerre de Succession de Pologne
Unité militaire française de la guerre de Succession d'Autriche
Unité militaire française de la guerre de Sept Ans
Unité militaire sous l'Ancien Régime